Salutjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Salutjärnen (Rättviks socken, Dalarna, 674576-146355), sjö i Leksands kommun och Rättviks kommun,  (17,4 ha)
Salutjärnen (Rättviks socken, Dalarna, 675788-148021), sjö i Rättviks kommun,  (7,3 ha)
Stor-Salutjärnen, sjö i Nordmalings kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn